Rudolf I (ur. 859 − zm. 25 października 912) − król Górnej Burgundii
 Rudolf I Burgundzki (ok. 890-936) – książę Burgundii 921-923
 Rudolf I (1060/70-1124) – margrabia Marchii Północnej 1106-1111 i 1112-1114
 Rudolf I Habsburg (1218-1291) – król Niemiec 1273-1291, książę Austrii 1278-1282
 Rudolf I (ok. 1230-1288) – margrabia Badenii 1268-1288
 Rudolf I Wittelsbach (1274-1319) – książę Górnej Bawarii i hrabia Palatynatu 1294-1317
 Rudolf I (1281-1307) – król Czech 1306-1307; książę Austrii i Styrii jako Rudolf III
 Rudolf I Askańczyk (ok. 1284-1356) – książę Saksonii 1298-1356

de:Liste der Herrscher namens Rudolf#Rudolf I.